Sopouch (také capouch; odvozeno od „sop-“, dýchat, foukat) může být:
 diatréma neboli sopouch – kanál sopky, kterým magma stoupá k povrchu
 sopouch (část komína) – část komína, která propojuje spotřebič a komínový průduch

Reference